Приволье — посёлок в Кадошкинском районе Мордовии в составе Пушкинского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 3 километров по прямой на северо-запад от районного центра города Кадошкино.

Население 

Постоянное население составляло 19 человек (русские 95 %) в 2002 году, 1 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Кадошкинского района